Pseudobotrytis är ett släkte av svampar. Pseudobotrytis ingår i ordningen Coniochaetales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudobotrytis